Посёлок РТС – микрорайон в южной части города Ржева Тверской области.  

Отделён от города линией Октябрьской железной дороги. Сообщение осуществляется через железнодорожный переезд по улице Солнечная.

На западе микрорайон граничит с микрорайоном «Путеец», на востоке с посёлком «40 лет ВЛКСМ», на юге, через реку Большая Лоча, с деревней Чачкино.

Начал застраиваться в 30-е годы XX века с появлением ремонтно-технической станции для сельскохозяйственной техники. Тогда в посёлке начали строить двухэтажные барачные дома. Некогда маленький посёлок, состоявший из нескольких домов, к концу XX века разросся. 

В посёлке ведётся активное коттеджное строительство, появилось множество новых магазинов, в том числе функционируют и старые, зарекомендовавшие себя: «Ветеран», «Лоча» и «Продукты». 

В советское время на территории посёлка действовало отделение средней школы №1 города Ржева, где дети из посёлка получали начальное образование, а после переходили в другие отдалённые школы города. Ныне отделение закрыто, а на его месте располагается столярная мастерская.

Происхождение названия 
Своё название посёлок получил от ремонтно-технической станции (РТС), главного предприятия микрорайона. Ныне оно именуется ООО «РЖЕВАГРОСНАБ» или по старому «Сельхозтехника».

Транспорт 
Сообщение с центром Ржева осуществляется автобусным маршрутом № 16.

Примечания

Литература 

 История Ржева: Очерки по истории ржевской земли / Сост. Е. И. Ожогин. — Ржев, 2000. — 277 с.

Микрорайоны Ржева